«Антология» — трёхдисковая (2 в формате CD и один в DVD) антология русской фолк-группы «Рада и Терновник», изданная в 2008 году фирмой Союз.

Об альбоме 
Первый CD представляет собой сборник лучших песен по мнению группы, второй — компиляцию разных неизданных концертных выступлений, DVD — концерт-презентацию альбома Саламандра, записанный 7 сентября 2002 года. На первый CD добавлены два неизданных варианта песен «Ясень» и «На перекрестье трёх дорог». Там же присутствует версия песни «Сероглазка», написанная для фестиваля «Аплоуд».

Список композиций 
Все песни написаны Радой Анчевской.

Участники записи 

CD1
 Рада Анчевская — вокал, акустическая гитара (18)
 Владимир Анчевский — гитары, клавишные (1, 2), сведение (1-5, 7, 9-10, 13-18)
 Игорь Черных — бас-гитара (1-5, 9, 13-14, 16)
 Василий Стабурсв — бас-гитара (6, 8)
 Сергей Ребров — бас-гитара (11)
 Катя Орлова — бас-гитара (7), контрабас (2)
 Андрей Панкратов — барабаны (1, 3, 6, 9, 13-14, 16-17)
 Дмитрии Глазов — барабаны (2, 8)
 Алексей Куров — барабаны (11)
 Кирилл Россолимо — перкуссия, ударные (4-5, З)
 Борис Марков — перкуссия, ударные (15)
 Джон Кукарямба — перкуссия (9, 14, 17), губная гармоника (14), диджериду (17)
 Кирилл Паренчукки — табла (7), казу (2), ударные (2)
 Сергей Старостин — владимирский рожок
 Дмитрий Глоба — горловое пение (2), диджериду (3, 13), ганлин (13)
 Сергей Летов — саксофон (3), флейта (15)
 Геннадий Лаврентьев — скрипка (6, 9, 14)
 Александр Марченко — бас-гитара (15), акустическая гитара (10, 15), перкуссия (15)
 Елизавета Бугрименко (Наливайко) — виолончель (10)
 Анастасия Паписова — кельтская арфа (15)
 Фольклорный ансамбль «Ясный день» — вокал (4)

CD2. Live
 Рада Анчевская — вокал, акустическая гитара (7)
 Владимир Анчевский — гитары
 Игорь Черных — бас-гитара (1, 3-5, 7, 12-13, 16, 18)
 Владимир «Боб» Гочуа — бас-гитара (2)
 Василий Стабуров — бас-гитара (17)
 Михаил Плотников — ударные (2, 17), перкуссия (6)
 Сергей Спирин — ударные (1)
 Дмитрий Глазов — ударные (3-5, 12-13)
 Глеб Гусейнов — перкуссия (2, 6, 17)
 Дима Хохлов — перкуссия (9-10, 15)
 Геннадий Лаврентьев — скрипка (8, 11, 14)
 Катя Орлова — контрабас (9-10, 15)
 Сергей Летов — саксофон (9-10, 15-16, 18)
 Сергей Александров — ситар (9-10, 15)
 Петр Бугрименко — фагот (9-10, 15)
 Кирилл Паренчукки — табла (8, 9-11, 14-15)
 Джон Кукарямба — варган (8)

DVD. Презентация CD «Саламандра»
 Рада Анчевская — вокал
 Владимир Анчевский — гитара
 Петя Бугрименко — фагот
 Лиза Бугрименко (Наливайко) — виолончель
 Кирилл Россолимо — табла, джембе, перкуссия
 Александр Виажский — кахон, барабаны
 Катя Орлова — бас-гитара, эрху

Примечания

Ссылки 
 «Антология» на сайте Discogs.com

Альбомы группы «Рада и Терновник»